Suitbert steht für:

 Suitbert (um 637–713), angelsächsischer Missionar
 Suitbert (Verden) († um 800), Bischof von Verden, Heiliger

Siehe auch:
 Suitbertkirche